Такмичења у мушком рукомету на Олимпијским играма у Атланти 1980. одржана су у периоду од 24. јула до 4. августа када је одиграна финална утакмица. 

Учествовало је 12 репрезентација подељених у две групе по шест екипа. У групама се играло по једноструком бод систему (свако са сваким једну утакмицу). Редослед по групама је одредио парове за пласман на турниру. Екипе које су заузеле шесто (последње место) у својим групама играју меч за једанаесто, петопласиране за девето, четвртопласиране за седмо, трећепласиране за пето место. 

Две првпласиране екипе из обе групе улазе у полуфинале где играју по куп систему. Играју првопласирни из једне са другопласираним из друге групе. Поражени из тих сусрета играју за треће, а победници за прво место.

Група А

Табела групе А 

 Легенда: И =играо, П = победа, Н = нерешеноГ = пораз, ДГ = дати голови, ПГ = примљени голови, ГР = гол-разлика

Група Б

Табела групе Б

Утамице за пласман

Полуфинале

Треће место

Финале

Коначан пласман

Састави победничких екипа 

Спортови на Летњим олимпијским играма 1996.
Рукомет на Летњим олимпијским играма